Vanadijum oksid se može odnositi na:

 Vanadijum(-{II}-) oksid (vanadijum monoksid), -{VO}-
 Vanadijum(-{III}-) oksid (vanadijum seskvioksi ili trioksid), -{V2O3}-
 Vanadijum(-{IV}-) oksid (vanadijum dioksid), -{VO2}-
 Vanadijum(-{V}-) oksid (vanadijum pentoksid), -{V2O5}-